1. divisjon i fotboll 1967 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1967 och löpte från 27 april till 22 oktober 1967. Serien spelades i 18 omgångar. De två lägst placerade lagen åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

Slutställning 

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar 
 rsssf.no – alla resultat 

1967
1967 i Norge
Fotbollssäsongen 1967